Il rivale oscuro (The Dark Rival) è un romanzo del 1999 scritto da Jude Watson ispirato al ciclo di Guerre stellari, pubblicato in Italia nel 2000 da Fratelli Fabbri Editori. È il secondo della serie Star Wars: Apprendista Jedi, che racconta dell'apprendistato del dodicenne Obi-Wan Kenobi, dodici anni prima degli eventi del film La minaccia fantasma. È da considerarsi facente parte dell'Universo espanso.

Trama
Qui-Gon Jinn si ritrova faccia a faccia con il suo passato: il suo ultimo apprendista, Xanatos, passato al lato oscuro della Forza, ritorna per affrontare Qui-Gon e comandare la Offworl Corporation come fazione mineraria principale sul pianeta Bandomeer, dove Obi-Wan è stato inviato a lavorare nel Corpo dell'Agricoltura, rifiutato come padawan dal maestro Jedi.

Xanatos viene in aiuto al pianeta, che ha appena ricevuto un attacco apparentemente dalla Offworld, che si scopre invece essere stata una fuga di gas. Ma dopo le ricerche di Qui-Gon e Obi-Wan, Xanatos si rivela essere un nemico.
Spiando la Offworld, Obi-Wan viene catturato da questi e poi salvato dal Jedi, e insieme affrontano Xanatos, che però riesce a fuggire.
Qui-Gon finalmente si convince ad accettare Obi-Wan come suo padawan.

Note

Collegamenti esterni 
 

Libri dell'Universo espanso di Guerre stellari